Superlove – gruppo musicale noise pop britannico
Super Love – singolo di Johnny Gill del 1983
Super Love – singolo degli Exile del 1986
Super Love Song – singolo degli B'z del 2007
Superlove – singolo di Lenny Kravitz del 2011
SuperLove – singolo di Charli XCX del 2013
Super Love – singolo di Dami Im del 2014
Superlove – singolo di Tinashe del 2016